Крюн — громада в Німеччині, розташована в землі Баварія.
 Крюн — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель.